La Bassa ima više značenja:
 La Bassa, Mantua
 La Bassa, Modena